Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Dubai. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 17. bis 22. Februar 2020 statt.

Titelverteidigerinnen waren Belinda Bencic im Einzel sowie die Paarung Hsieh Su-wei/Barbora Strýcová im Doppel.

Die ehemalige Nummer 1 im Dameneinzel, Kim Clijsters, gab nach acht Jahren Pause ihr Comeback auf der WTA Tour. Von der Turnierorganisation erhielt sie dafür eine Wildcard. Sie schied in der ersten Hauptrunde gegen Garbiñe Muguruza aus.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Dubai Duty Free Tennis Championships 2020 fand vom 15. bis 17. Februar 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Dubai